Мариос Элиа:
 Элиа, Мариос (род. 1979) — кипрский футболист, защитник.
 Элиа, Мариос (род. 1996) — кипрский футболист, нападающий.
 Элиа, Мариос Иоанну (род. 1978) — кипрский композитор.